Evolution (aus  ‚Entwicklung‘) steht für:
 Evolution, biologische Entwicklung der Lebewesen im Verlauf der Stammesgeschichte
 Chemische Evolution, erdgeschichtliche Entstehung organischer Moleküle aus anorganischen
 Evolution des Universums, siehe Urknall
 Theistische Evolution, Lehre von der religiös-theologischen Interpretation der biologischen Evolution
 „Auswickeln“ vorgeformter Organismen gemäß der Präformationslehre
 Evolution (Systemtheorie), Entwicklung von Systemen in der Systemtheorie
 Evolution (Mathematik), Abbildung einer Differentialgleichung
 Evolutionärer Algorithmus, Optimierungsverfahren in der Informatik
 Soziokulturelle Evolution, Entstehung und Entwicklung menschlicher Kultur und Gesellschaft
 Evolution (Marine), Manöverbewegung einer Segelschiffflotte
 Evolution (Software), freies E-Mail- und Groupware-Programm
 Evolution (Darknet-Markt), ehemaliger als Hidden Service im Tor-Netzwerk betriebener virtueller Schwarzmarkt
 Evolution (Zeitschrift), englische Fachzeitschrift International Journal of Organic Evolution (ab 1946)

Filme:
 Evolution, Kurztitel des US-amerikanischen Dokumentarfilms Evolution. From the Birth of the Planets to the Age of Man von Raymond L. Ditmars (1923)
 Evolution (1925), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Max Fleischer
 Evolution (Film), amerikanische Science-Fiction-Komödie von Ivan Reitman (2001)
 Evolution (Kurzfilm), kanadischer animierter Kurzfilm von Michael Mills (1971)
 Evolution (2021), Filmdrama von Kornél Mundruczó
 Underworld: Evolution, amerikanischer Action- und Horrorfilm

Kultur:
 Evolution (Disturbed-Album), Album der US-amerikanischen Band Disturbed (2018)
 Evolution (Dr.-Lonnie-Smith-Album), Album von Dr. Lonnie Smith (2014)
 Evolution (Spieleserie), Reihe von Videospielen
 Evolution (Stable), zwischen 2003 und 2005, 2007 sowie 2014 aktives Wrestling-Stable bei WWE, siehe Liste von Wrestling-Begriffen #S
 Turok Evolution, Videospiel, siehe Turok

Verkehrswesen:
 GE Evolution Series, Familie von Diesellokomotiven des Herstellers GE Transportation Systems, siehe Liste der Lokomotiven von General Electric
 Evolution Sports Cars, britischer Automobilhersteller (1993–1999)
 Evolution Sportscars, britischer Automobilhersteller (2005–2006)
 Evolution, Modellvariante des Mitsubishi Lancer
 eVolution, Busmodell der Manufacturing Commercial Vehicles
 Lancair Evolution, amerikanisches Bausatzflugzeug
 VL-3 Evolution, Ultraleichtflugzeug

Siehe auch:
 Evolutionismus – Theorie der gesellschaftlichen Höherentwicklung
 Neoevolutionismus – sozialwissenschaftliche Strömung